Schwinner ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Schwinner (1875–1932) österreichischer Politiker
 Robert Schwinner (1878–1953), österreichischer Geophysiker und Geologe